Callipogonius är ett släkte av skalbaggar. Callipogonius ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Callipogonius